A 55ª edição da Vuelta decorreu entre 26 de agosto a 17 de Setembro de 2000 entre as localidades de Málaga e Madrid. A corrida foi composta por 20 etapas, num total de mais de 2904 km.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

2000
2000 no ciclismo
Desporto na Espanha em 2000